Nikołaj Aleksandrowicz Aleksiejew (1873–1972) – rosyjski rewolucjonista i lekarz, radziecki urzędnik i polityk
 Nikołaj Aleksiejew (1901–1950) – radziecki inżynier-kontradmirał
 Nikołaj Aleksiejew (1914–1980) – radziecki marszałek
 Nikołaj Aleksiejew (1919–1943) – radziecki lotnik
 Nikołaj Borisowicz Aleksiejew (1912–1984) – radziecki dyplomata
 Nikołaj Aleksiejew (ur. 1977) – rosyjski dziennikarz